Herbert Lawford ha battuto in finale Ernest Renshaw 6–2, 6–3, 2–6, 4–6, 6–4 nel torneo preliminare, e ha battuto il detentore del titolo William Renshaw per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1887